Slovo Zira má více významů:
 Zira (Planeta opic), inteligentní šimpanzí samice v sérii Planeta opic (filmová série).
 Zira (Lví král), mluvící lvice, hlavní záporná postava filmu Lví král 2: Simbův příběh.